Buzzard Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Peak (Los Angeles County, Kalifornien)	
 Buzzard Peak (Sonoma County, Kalifornien)	
 Buzzard Peak (Yuba County, Kalifornien)	
 Buzzard Peak (New Mexico)	
 Buzzard Peak (King County, Texas)	
 Buzzard Peak (Throckmorton County, Texas)	
 Buzzard Peak (Wyoming)